

Toponymes

Canada 
 Blue Ridge, hameau canadien situé dans la province d'Alberta.

États-Unis 
 Blue Ridge, census-designated place située en Arizona ;
 Blue Ridge, ville américaine située dans l’État de Géorgie ;
 Montagnes Blue Ridge, chaîne de montagne de l'Est des États-Unis ;
 Blue Ridge, une ville du Texas.

Autres 
 Blue Ridge Parkway, route aux États-Unis
 Blue Ridge Music Center, centre consacré à la musique, le long de la Blue Ridge Parkway
 , navire de la marine américaine